Il tempio di Karni Mata ( hindi: करणी माता मंदिर) è un tempio indù dedicato a Karni Mata a Deshnoke, a 30 km da Bikaner, nel Rajasthan, in India. È anche conosciuto come il Tempio dei Ratti.

Il tempio è famoso per i circa 25.000 ratti neri che vivono e sono venerati al suo interno. Questi ratti sacri sono considerati gli antenati dei Charan e chiamati kabbas, e molte persone percorrono grandi distanze per render loro omaggio. Il tempio attira visitatori da tutto il paese per le benedizioni e turisti curiosi da tutto il mondo.

La leggenda 
La leggenda narra che Lakshman, figlio di Karni Mata, annegò in uno stagno a Kapil Sarovar a Kolayat Tehsil mentre tentava di abbeverarsi. Karni Mata implorò Yama, il dio della morte, di rianimarlo. Prima rifiutò ma alla fine Yama cedette, permettendo a Lakshman e a tutti i figli maschi di Karni Mata di reincarnarsi come topi.

Mangiare cibo che è stato rosicchiato dai topi è considerato un "alto onore". Se uno di loro viene ucciso, deve essere sostituito con un altro di argento massiccio.

Architettura 

L'edificio fu completato nella sua forma attuale all'inizio del XX secolo nella tarda architettura Rajput dal Maharaja Ganga Singh di Bikaner.

Di fronte al tempio c'è una bellissima facciata in marmo, che ha porte in argento massiccio costruite dal Maharaja Ganga Singh. Dall'altra parte della porta ci sono altre porte d'argento con pannelli raffiguranti le varie leggende della Dea. L'immagine della Dea è custodita nel sancta sanctorum.

Ratti bianchi 

Tra tutte le migliaia di topi nel tempio, ce ne sono alcuni bianchi, considerati particolarmente sacri. Si ritiene che siano le manifestazioni di Karni Mata stessa e dei suoi quattro figli. Avvistarli è una benedizione speciale e i visitatori fanno grandi sforzi per portarli alla luce, offrendo prasad, un dolce cibo sacro.

Culto e fiera

Culto 
Il tempio è aperto al pubblico la mattina presto alle 04:00. I sacerdoti Charan eseguono Mangla-Aarti e offrono bhog (cibo speciale) in adorazione. I devoti fanno offerte ai topi, che vagano per il tempio in gran numero e sono considerati di buon auspicio. Le offerte includono formaggi e dolci. Ci sono anche ciotole di latte intorno al tempio per far mangiare i topi. Ci sono due tipi di offerte: il 'dwar-bhent' è attribuito ai sacerdoti e agli operai, mentre il 'kalash-bhent' è utilizzato per la manutenzione e lo sviluppo del tempio.

Molti fedeli credono che la saliva dei topi abbia proprietà curative e condividono cibo e latte con i topi. Un importante punto di riferimento per il tempio è che esisteva prima della peste bubbonica.

Fiera di Karni Mata 
La fiera di Karni Mata si tiene due volte all'anno a Deshnoke:

 La prima e più grande fiera si tiene a marzo-aprile durante i Navratras da Chaitra Shukla Ekam a Chaitra Shukla Dashmi.
 La seconda si tiene a settembre-ottobre, sempre durante i Navratras, da Ashvin Shukla ad Ashwin Shukla Dashmi.

Durante Navratri migliaia di persone si recano a piedi in pellegrinaggio al tempio.

Nella cultura popolare 
Il tempio è apparso nella prima stagione della serie televisiva americana The Amazing Race.

A causa della sua venerata popolazione di ratti, il tempio è stato presentato nel film documentario del 2016 Rats, diretto da Morgan Spurlock.

Il Tempio è stato anche presentato nella stagione 2, episodio 3 di Mighty Trains come tappa del percorso ferroviario di una settimana dell'Espresso dei Maharaja .

Galleria d'immagini

Note

Voci correlate 
 Turismo in Rajasthan

Altri progetti 

Rajasthan